Termenul Golf se poate referi la:

 Golf, parte a unui lac sau ocean care este înconjurată de pământ din trei părți;
 Golf, numele unui sport;
 Golf, numele unei mărci de automobile create de compania Volkswagen.